Csehország
 Lažany, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Lažany, település a Libereci kerület Libereci járásában
 Lažany, település a Dél-morvaországi kerület Blanskói járásában
 Szlovákia
 Lászka (szlovákul Lažany), község az Eperjesi kerület Eperjesi járásában
 Bajmóclazán (szlovákul Lažany), község a Trencséni kerület Privigyei járásában